Дон Пе́рри ():
  (1930—2019) — канадский хоккеист.
 Перри, Дон[d] (1931—2012) — американский актёр.